Niemiecka nazwa rzeki w Czechach i Niemczech:
 Łaba

Niemcy:
 Elbe – dopływ Bigge
 Elbe – dopływ Eder
 Elbe – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Wolfenbüttel

Stany Zjednoczone:
 Elbe – jednostka osadnicza

Zobacz też:
 Elbe-Havel-Land
 Elbe-Heide
 Elbe-Parey
 Elbe-Seitenkanal – Kanał Boczny Łaby
 Elba (strona ujednoznaczniająca)